Саламбе́к Мусаевич Байсангу́ров () — российский боксёр-профессионал чеченского происхождения. Выступал в весовой категории до 80 кг. Тренировался под руководством своего дяди Увайса Байсангурова. В своём первом бою 15 ноября 2008 года Байсангуров победил единогласным решением украинца Сергея Мантулова. По состоянию на 2017 год Байсангуровым было проведено 9 боёв, из которых он выиграл 8 (из них четыре — нокаутом).

Статистика боёв

Семья 
 Увайс Байсангуров — дядя и тренер;
 Байсангуров, Заурбек Мусаевич (1985) — брат;
 Байсангуров, Хасан Увайсович (1997) — двоюродный брат;
 Байсангуров, Хусейн Увайсович (1994) — двоюродный брат.

Ссылки 
 

Википедия:Биографии современников
Боксёры Чечни
Боксёры России
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Боксёры К2 Promotions